Яловенко Віталій Олексійович (* 1960) — заступник Голови СБУ. Генерал-полковник запасу.
 Яловенко Марина Віталіївна — начальник відділу Харківської обласної прокуратури; відзначена орденом княгині Ольги.
 Яловенко Марія Борисівна (1917 — після 1955) — українська радянська діячка, зоотехнік. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Яловенко Олександр Іванович (* 1941) — український художник-пейзажист, портретист, член Спілки художників України.
 Яловенко Роман Русланович (* 1997) — український футболіст, нападник.

Примітки 

Українські прізвища